Pignatti ist der Familienname folgender Personen:

 Ermanno Pignatti (1921–1995), italienischer Gewichtheber
 Sandro Pignatti (* 1930), italienischer Botaniker
 Terisio Pignatti (1920–2004), italienischer Kunsthistoriker